Різдвяний кубок 1995 — міжнародний хокейний турнір у Фінляндії, проходив 16—18 грудня 1995 року у Гельсінкі.

Результати та таблиця 

М — підсумкове місце, І — матчі, В — перемоги, Н — нічиї, П — поразки, Ш — закинуті та пропущені шайби, О — очки

Найкращі бомбардири

Команда усіх зірок

Посилання 
 Архів 
 Архів 
 Архів 
 Архів 

 
Кубок Кар'яла 
1995 у хокеї з шайбою
Хокей у Фінляндії‎
Грудень 1995